Ruffec kan syfta på:
 Ruffec, Charente
 Ruffec, Indre